Seilerdorf ist der Name folgender Orte:

 Seilerdorf, anderer Name für Holzweiler (Erkelenz), Ortsteil von Erkelenz, Nordrhein-Westfalen
 Seilerdorf, deutscher Name von Povrazník, Ort im Bezirk Banská Bystrica, Slowakei